Vicente Menéndez Prendes, conegut com a "Santarúa", és un pintor i escultor  espanyol, nascut a Candás, al municipi de Carreño, a Astúries, el 23 de novembre de 1936.

Fill d'un armador d'una exquisida sensibilitat per l'art, el seu pare, persona polifacètica, feia dibuixos pràctics i resolia complicats problemes tècnics com entreteniment. Santarúa, com generalment es fa dir, va rebre d'ell un esperit conscienciós per al treball. La seva educació es va iniciar al Col·legi Sant Félix de Candás, després en els  agustins d'Avilés. Més tard estudiarà a l'Escola d'Arts i Oficis d'Oviedo (on fa amistat amb Eugenio Tamayo ) i Belles Arts a l'Escola Superior de València, on es llicencia, ampliant estudis en el Cercle de Belles Arts de Madrid. La seva primera exposició, que va ser col·lectiva al costat d'altres pintors novells, la va portar a terme a 1951. El 1959 va obtenir el primer premi en una exposició organitzada per Educació i Descans a Oviedo. El 1962 realitza la seva primera exposició individual a Avilés i dos anys després va exposar al Palau Comte de Toreno d'Oviedo. Durant una gran part de la seva vida ha estat exercint com a professor d'Institut. Com a escultor, el més destacat són les escultures que han passat a ser escultures urbanes per a ciutats com Candás, La Felguera, Avilés o Oviedo entre d'altres.

Obres públiques 
 Pleito de los delfines, 1982, Parque Maestro Antuña, Candás.
 Monumento al Marqués de Santa Cruz, 1984, carrer Marqués de Santa Cruz de Marcenado, Oviedo.
 Monumento a Pepe Calvo, 1985, Brañagallones, concejo de Caso, Astúries.
 Monumento a David Vázquez, 1988, La Felguera, Astúries.
 Busto de Philippe Cousteau, 1997, Museu dels Hams, Salinas, Castrillón, Astúries.
 Monumento a Carrerño Miranda, 2000, Plaça de Camposagrado, Avilés.
 Monumento a Woody Allen, 2003, carrer de las Milicias Nacionales, Oviedo.
 Busto de Manolo Avello, 2003, Campo de San Francisco, Oviedo.
 Monumento a Juan Pablo II, 2006, Plaça Juan Pablo II, Oviedo.

Bibliografia 
 "Asturias: escultores de cinco décadas", Ramón Rodríguez. 1995. Text editat en el catàleg.
 "Asturias: escultores de cinco décadas", editat per la Consellería de Cultura del Principat d'Astúries.
 "En piedra y bronce 2", revista "Oviedo, ciudad cultural", número XV. Textos de Silvia Blanco Flecha. Editat per Corondel, S.L., Oviedo 2003.

Referències 

Escultors asturians
Persones de Carreño